Úder má více významů:

 prudký náraz
 stah srdce

ve vojenství
 prudký, silný útok
 jaderný úder
 první úder  ()
 letecký úder u Kundúzu

v kultuře
 Zaútočit první
 Protiúder

Související články 
 útok (rozcestník)

Externí odkazy